

Generale 
 Torre – edificio particolarmente sviluppato in altezza
 Torre – pezzo del gioco degli scacchi
 Torre – figura araldica
 Torre d'assedio – arma da assedio
 Torre d'avvistamento – ad esempio lungo il limes romano
Torre – che protegge un cannone e i suoi serventi e ne permette la rotazione 
Torre – edificio nell'età del bronzo in Corsica

Persone 
 Enrico Torre – atleta italiano
 Federico Torre – politico italiano
 Federico Torre – attore italiano
 Marcello Torre – avvocato e politico italiano, vittima della camorra
 Pier Luigi Torre – ingegnere aeronautico italiano
 Roberta Torre – regista italiana
 Vincenzo Torre – politico italiano

Geografia

Brasile 
 Torre de Pedra – comune dello stato di San Paolo

Croazia 
 Torre (già Torre di Parenzo sotto l'amministrazione italiana; in croato: Tar) – paese del comune di Torre-Abrega (Tar – Vabriga)

Italia

Comuni 
È usato anche in molti toponimi italiani, ricavati dalla presenza di una torre omonima nel luogo.
 Torre Annunziata – comune della città metropolitana di Napoli
 Torre Boldone – comune in provincia di Bergamo
 Torre Beretti e Castellaro – comune in provincia di Pavia
 Torre Bormida – comune in provincia di Cuneo
 Torre Cajetani – comune in provincia di Frosinone
 Torre Canavese – comune della città metropolitana di Torino
 Torre d'Arese – comune in provincia di Pavia
 Torre de' Busi – comune in provincia di Lecco
 Torre de' Negri – comune in provincia di Pavia
 Torre de' Passeri – comune in provincia di Pescara
 Torre de' Picenardi – comune in provincia di Cremona
 Torre de' Roveri – comune in provincia di Bergamo
 Torre del Greco – comune della città metropolitana di Napoli
 Torre di Mosto – comune della città metropolitana di Venezia
 Torre di Ruggiero – comune in provincia di Catanzaro
 Torre di Santa Maria – comune in provincia di Sondrio
 Torre d'Isola – comune in provincia di Pavia
 Torre Le Nocelle – comune in provincia di Avellino
 Torre Mondovì – comune in provincia di Cuneo
 Torre Orsaia – comune in provincia di Salerno
 Torre Pallavicina – comune in provincia di Bergamo
 Torre Pellice – comune della città metropolitana di Torino
 Torre San Giorgio – comune in provincia di Cuneo
 Torre San Patrizio – comune in provincia di Fermo
 Torre Santa Susanna – comune in provincia di Brindisi
 Val della Torre – comune della città metropolitana di Torino

Frazioni 
 Torre – frazione di Porto Valtravaglia in provincia di Varese
 Torre – frazione di Goito in provincia di Mantova
 Torre – rione di Padova
 Torre – quartiere di Pordenone
 Torre – frazione di Traversetolo in provincia di Parma
 Torre di Marzolara – frazione di Calestano in provincia di Parma
 Mercatale-Torre – frazione divisa tra i comuni aretini di Bucine e Montevarchi
 Torre dei Nolfi – frazione di Bugnara in provincia dell'Aquila
 Torre – borgo di Cagnano Amiterno in provincia dell'Aquila
 Torre – frazione di Cercemaggiore in provincia di Campobasso
 Torre d'Angiolini – frazione di Torre de' Picenardi (CR)
 Torre dell'Orso – frazione di Melendugno in provincia di Lecce
 Torre Archirafi – frazione di Riposto nella città metropolitana di Catania
 Torre del Pozzo – località marittima del comune di Cuglieri, in provincia di Oristano
 Torre Faro – frazione di Messina
 Torre – frazione di Minori in provincia di Salerno

Variante Tor:
 Tor Lupara – frazione del comune di Fonte Nuova
 Torvaianica – frazione del comune di Pomezia
 Tor San Lorenzo – frazione del comune di Ardea

Contrade 
 Torre – una delle diciassette Contrade della città di Siena

Zone di Roma 
Si riportano qui i toponimi di Roma Capitale che riportano la parola Torre e varianti.
 Torre Spaccata – zona Z. XII
 Torre Angela – zona Z. XIII
 Torre Maura – zona Z. XV
 Torrenova – zona Z. XVI
 Torre Gaia – zona Z. XVII
 Torricola – zona Z. XXI
 Torrino – zona Z. XXVII
 Torrimpietra – già zona Z. XLVI, ora frazione di Fiumicino
 Torrevecchia – area urbana nel quartiere Primavalle
 Torresina – area urbana nel suburbio Trionfale
 Torre Archetta – torre in zona Z. XXII Cecchignola demolita nel 1965

Variante Tor:
 Tor di Quinto – quartiere Q. XVIII
 Tor di Quinto – suburbio S. I
 Tor San Giovanni – zona Z. V
 Tor Cervara – zona Z. VII
 Tor Sapienza – zona Z. VIII
 Tor de' Cenci – zona Z. XXVIII
 Tor di Valle – zona Z. XXXIX
 Torpignattara – zona urbanistica 6A
 Tor Tre Teste – zona urbanistica 7E
 Tor Fiscale – zona urbanistica 9C
 Tor Marancia – zona urbanistica 11E
 Tor Bella Monaca – frazione in zona Z. XIII Torre Angela
 Tor Vergata – frazione in zona Z. XVI Torrenova
 Tor Carbone – area urbana nel quartiere Q. XX Ardeatino
 Tor Pagnotta – area urbana in zona Z. XXII Cecchignola

Fiumi 
 Torre – torrente del Friuli-Venezia Giulia.

Portogallo 
 Torre de Moncorvo – comune del distretto di Bragança

Spagna 
 Torre-Cardela – comune della provincia di Granada, Andalusia
 Torre-Pacheco – comune di Murcia
 Torre Alháquime – comune della provincia di Cadice, Andalusia
 Torre de Arcas – comune della provincia di Teruel, Aragona
 Torre de Don Miguel – comune della provincia di Cáceres, Estremadura
 Torre de Esgueva – comune della provincia di Valladolid, Castiglia e León
 Torre de las Arcas – comune della provincia di Teruel, Aragona
 Torre de Juan Abad – comune della provincia di Ciudad Real, Castiglia-La Mancia
 Torre de Miguel Sesmero – comune della provincia di Badajoz, Estremadura
 Torre de Peñafiel – comune della provincia di Valladolid, Castiglia e León
 Torre de Santa María – comune della provincia di Cáceres, Estremadura
 Torre del Burgo – comune della provincia di Guadalajara, Castiglia-La Mancia 
 Torre del Compte – comune della provincia di Teruel, Aragona
 Torre del Bierzo – comune della provincia di León, Castiglia e León
 Torre en Cameros – comune de La Rioja
 Torre Endoménech – comune della provincia di Castellón, Comunità Valenzana
 Torre la Ribera – comune della provincia di Huesca, Aragona
 Torre los Negros – comune della provincia di Teruel, Aragona
 Torre Val de San Pedro – comune della provincia di Segovia, Castiglia e León

Svizzera 
 Torre – ex comune svizzero del Cantone Ticino

Sport 
 A.S.D. Torre – squadra di calcio di Torre, quartiere di Pordenone
 A.S. Torre 1964 (conosciuta come Torre T.C.) – squadra di calcio di Campolongo Tapogliano, prende il nome dal torrente

Altro 
 Torre faro – sistema per l'illuminazione pubblica
'''Torre – famiglia

Pagine correlate 
 Torri
 Torrevecchia